Richmond Range steht für:

 Richmond Range (Australien), Gebirge in New South Wales, Australien
 Richmond Range (Canterbury), Gebirge in der Region Canterbury, Neuseeland
 Richmond Range (Marlborough), Gebirge in der Region Marlborough, Neuseeland
 Richmond Range (Tasman), Gebirge in der Region Tasman, Neuseeland
 Richmond-Range-Nationalpark, Nationalpark in New South Wales, Australien